Sandugach (voornaam), Tartaarse meisjesnaam
 Sandugach (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam